Toponímia:
 província de Kírov, subjecte federal de Rússia 
 Kírov (província de Kírov), ciutat i centre administratiu de la província de Kírov
 Kírov (província de Kaluga), població de la província de Kaluga
 Kírov (Adiguèsia), khútor de la República d'Adiguèsia
 Kírov (Rostov), khútor de la província de Rostov, a Rússia
 Kírov (província de Bryansk), localitat 
 Kírova (República de Bashkortostan), localitat 
 Kirova (oblast de Volgograd), localitat 
 Kírova (oblast de Iaroslavl), Oblast
 Kírov (Armènia)
 Amrakits, Armènia, abans anomenada Kírov
 Taperakan, Armenia, abans anomenada Kírov
 Kírov (Bakú), Azerbaidjan 
 Kírov (Lankaran), Azerbaidjan
 Kírov (Samukh), Azerbaidjan
 Kírov (Shusha), Azerbaidjan
 Pont Kírov, a Bielorússia
 Biografies:
 Nikolay Kírov (nascut el 1957), Atleta soviètic
 Serguei Kírov (1886–1934), un revolucionari bolxevic
 Miscel·lània:
 Creuer Kírov, soviètic de 1930-1940 i posteriors
 Planta Kírov, Sant Petersburg, Rússia
 Acadèmia militar Kirov
 Estadi Kírov, a Sant Petersburg, Rússia
 Ballet Kírov, companyia de dansa clàssica associada al Teatre Imperial de Sant Petersburg
 Acadèmia de ballet de Kírov, una escola de ballet de Washington D.C.